Борисенки — деревня в Себежском районе Псковской области России.
Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Расположена в 24 км к северо-западу от города Себеж.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Томсинской волости.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % от общей численности населения в 238 чел..

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

В 2016 году открыт «Памятный знак сожженным деревням и мирным жителям».

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

От деревни идёт автодорога общего пользования местного значения «Борисенки — Ломы» (идентификационный номер 58-254-870 ОП МП 58Н-029), протяжённостью 5,3 км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района